Răzvan Orășanu este un economist român, fost consilier de stat al primului ministru în perioada 2004-2008 și membru în Consiliul de Îndrumare și Supraveghere al AVAS.
A fost și președinte al AVAS.

În 2001, Orășanu a făcut parte din echipa Shell, la Londra, cât și din cea a PriceWaterhouseCoopers, Latimer House, tot la Londra.
În 2002, a fost administrator temporar pentru reprezentanța din Londra a unei firme taiwaneze, cât și cea de profesor de engleză la JingBei Foreign Language College, Qinhuangdao din China.
Între 2003 și 2004, Orășanu a ocupat funcția de „lecteur en anglais” la HEC School of Management, Paris.

În perioada 12 ianuarie 2006 — 27 octombrie 2006, a fost președinte al AVAS.

Note

Legături externe 

Interviuri
 INTERVIU Răzvan Orășanu: „Avem un nivel de trai foarte scăzut pentru că se fură pe rupte”, 31 mai 2011, Aura Clara Marinescu, Adevărul
 Ministru la 24 de ani, 23 ianuarie 2006, Evenimentul zilei

Economiști români